Сезон 2001/02 стал для «Баварии» 37-м в чемпионате Германии и 102-м со дня основания клуба. Клуб не смог повторить успех прошлого сезона, выиграть из трофеев удалось только Международный кубок чемпионов. В чемпионате удалось взять только бронзу, из всех внутренних кубковых соревнованиях клуб вылетел, а в Лиге чемпионов удалось дойти до 1/4 финала и уступить будущему победителю розыгрыша Реалу. Также не удалось выиграть Суперкубок УЕФА, команда уступила «Ливерпулю».

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

Убытки:20.540.000

Зима 
Трансферные сделки не совершались

Убытки:0

Ушли из клуба

Лето 

Прибыль:9.900.000

Зима 
Трансферные сделки не совершались

Прибыль:0

Общие убытки:20.540.000

Общая прибыль:9.900.000

Разница:10.640.000

Соревнования

Бундеслига

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Германии

1-й раунд

2-й раунд

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Кубок лиги

1/2 финала

Лига чемпионов

Первый групповой этап

Второй групповой этап

Плей-офф

1/4 финала

Суперкубок УЕФА

Международный кубок чемпионов

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|}

Бомбардиры

Ссылки